Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1939 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Этот был первый турнир NCAA по определению национального чемпиона. Турнир начался 17 марта 1939 года, а финальная игра прошла 27 марта в кампусе Северо-Западного университета, расположенного в Эванстоне (штат Иллинойс). В рамках турнира было сыграно 8 матчей, включая матч за третье место в Западном регионе. В Восточном регионе матч за третье место не проводился до 1941 года, и только начиная с 1947 года стали проводить матч за третье место в чемпионате.

В чемпионате 1939 года команда Орегонского университета, под руководством тренера Говарда Хобсона, одержала победу над университетом штата Огайо со счётом 46:33 Самым выдающимся игроком турнира был назван Джимми Халл из «Огайо Стэйт Бакайс».

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1939 года:

Региональные игры 

 17 и 18 марта
 Восточный регион, Палистра, Филадельфия (Пенсильвания)
20 и 21 марта
 Западный регион, Калифорния-колизиум, Сан-Франциско (Калифорния)

Финал 

27 марта
 Patten Gymnasium, Эванстон (Иллинойс)

Команды

Турнирная сетка

Ссылки 
 1938-39 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1939 год в баскетболе
